Villa Sorgenfrei steht für:

 Villa Sorgenfrei, anderer Name für Haus Sorgenfrei, Denkmalensemble in Radebeul, Sachsen
 Villa Sorgenfrei, anderer Name für Villa Oppenheim (Berlin), Baudenkmal in Berlin